Peter Wheeler ist der Name von:

* Peter Wheeler (Moderator) (1934–2010), britischer Fernseh- und Radio-Moderator
 Peter Wheeler (Rugbyspieler) (* 1948), englischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Wheeler (Unternehmer) (1944–2009), britischer Unternehmer